Balkon Europas ist eine volkstümliche Bezeichnung für: 
 Georgien
 die Corniche (Luxemburg)
 die Brühlsche Terrasse in Dresden

„Balcón de Europa“ heißt eine Aussichtsplattform im andalusischen Nerja, (Spanien)